YCU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cullaton Lake (Canada)